Dąbie eller Dabie kan syfta på:

Geografi

Kina
 Dabiebergen – en bergskedja i Kina

Polen
 Dąbie (gmina) – en gmina i Powiat kolski
 Dąbie, Storpolens vojvodskap – en stad i centrala Polen
 Dąbie, Szczecin — en stadsdel i Szczecin och tidigare stad i nordvästra Polen
 Dąbie, Kraków – en stadsdel i Kraków
 Dąbiesjön – en sjö vid Szczecin i floden Oder